Iridiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Iridium und Sauerstoff:

 Iridium(III)-oxid, Ir2O3
 Iridium(IV)-oxid, IrO2
 Iridium(VI)-oxid, IrO3